Шата́лін — прізвище.

 Шаталін Андрій Германович — радянський і російський музикант.
 Шаталін Віктор Васильович — український художник.
 Шаталін Микола Миколайович — радянський партійний і державний діяч.
 Шаталіна Євгенія Платонівна — український історик, архівознавець, археограф.